Кадзама — японское имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кадзама, Яхиро (род. 1961) — японский футболист.

Вымышленные персонажи 
 Асука Кадзама — героиня серии видеоигр Tekken в жанре файтинг от Bandai Namco Entertainment. 
 Дзин Кадзама — персонаж из серии игр Tekken.